Varko ima više značenja:
 Varko (Mačerata)
 Varko (Potenca)